Kempa peut désigner :

Patronyme 

 Beata Kempa (1966-), femme politique polonaise ;
 Bernhard Kempa (1920-2017), ancien joueur de handball allemand.

Divers 
 Kempa est une marque sportive lancée en  par Bernhard Kempa.
Patronyme polonais